Игорь Андреевич Дуць (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Карпаты» (Львов). Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.

Клубная карьера 
Родился 11 апреля 1994 года в посёлке Нижанковичи Львовской области. Первый тренер — Андрей Смолинский. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за «Львов» (2007—2009) и донецкий «Шахтёр» (2009—2010). По итогам сезона 2010/11 «Шахтёр» стал победителем чемпионата Украины среди игроков до 17 лет, а Дуць был признан лучшим защитником турнира.

В 2011 году был переведён в «Шахтёр-3», выступавший во Второй лиге Украины. Дебют Дуця в профессиональном футболе состоялся 9 апреля 2011 года в матче против кременчугского «Кремня» (0:1). В 2011/12 игрок начал выступать в молодёжном первенстве страны. Принимал участие в первом чемпионате Украины среди юношеских команд сезона 2012/13, где «горняки» заняли третье место. Вместе с дублирующей командой завоёвывал золото, серебро и бронзу молодёжного чемпионата.

Летом 2015 года перешёл на правах аренды в мариупольский «Ильичёвец». В составе команды в рамках Первой лиги Украины дебютировал 1 августа 2015 года в матче против киевской команды «Оболонь-Бровар» (2:0). Выступал за «Ильичёвец-2» во Второй лиге Украины. В сезоне 2016/17 вместе с «Ильичёвцем» занял первое место в Первой лиге, что дало право команде вернуться в Премьер-лигу Украины.

В июне 2017 года Дуць перешёл на правах годичной аренды в «Рух» из Винников, выступавший в Первой лиге. В декабре 2018 года подписал трёхлетнее соглашение с «Рухом». В сезоне 2019/20 команда заняла второе место в Первой лиге и впервые вышла в Премьер-лигу. Дебют Дуця в высшем украинском дивизионе состоялся 23 августа 2020 года в матче против полтавской «Ворсклы» (2:5).

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет. В составе команды под руководством Юрия Мороза принимал участие в турнире на призы Белорусской федерации футбола в Минске в январе 2010 года. Вместе с командой завоёвывал бронзу на Кубке Эгейского моря и Мемориале Банникова. Принимал участие в отборочном турнире к чемпионату Европы 2011 года, где сыграл пять матчей.

После выступал за сборную до 19 лет. В её составе побеждал на Мемориале Вацлава Ежика, играл на Мемориале Гранаткина и Мемориале Вилотича. В рамках отбора на чемпионат мира чемпионат Европы 2013 года принял участие в пяти играх сборной.

С 2014 по 2015 год являлся игроком молодёжной сборной Украины до 21 года. В составе команды побеждал на Antalya Cup, участвовал в турнире памяти Валерия Лобановского. В отборочном турнире на чемпионат Европы среди молодёжных команд 2017 года Дуць сыграл в пяти матчах.

В составе студенческой сборной Украины принимал участие в летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе, где команда под руководством Анатолия Бузника заняла седьмое место.

Достижения 
 «Шахтёр»
 Победитель молодёжного чемпионата Украины: 2011/12
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Украины: 2013/14
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Украины: 2012/13
 Победитель юношеского чемпионата Украины: 2012/13

 «Ильичёвец»
 Победитель Первой лиги Украины: 2016/17

 «Рух»
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2019/20

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Карпаты» Львов (2020)